David Porter kan syfta på bland andra:

* David Porter (1780–1843), amerikansk sjömilitär
 David Porter (född 1941), amerikansk musiker
 David Dixon Porter (1813–1891), amerikansk sjömilitär
 David R. Porter (1788–1867), amerikansk politiker